Duffer ist der Familienname folgender Personen:

 Matt Duffer (* 1984), US-amerikanischer Regisseur und Drehbuchautor, siehe Duffer-Brüder
 Ross Duffer (* 1984), US-amerikanischer Regisseur und Drehbuchautor, siehe Duffer-Brüder